Zbigniew Wodecki '95 – trzeci album studyjny Zbigniewa Wodeckiego wydany w 1995 roku.

Lista utworów 
Wszystkie utwory skomponował Zbigniew Wodecki, a teksty napisał Jan Wołek.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1995